L'édition masculine 2022 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 8 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Taylor Fritz, des Espagnols Carlos Alcaraz et Roberto Bautista-Agut, de l'Italien Matteo Berrettini, du Français Gaël Monfils et de Daniil Medvedev. Ils sont respectivement remplacés par Pedro Martínez, Emil Ruusuvuori, Marcos Giron, Sebastian Korda, Alejandro Davidovich Fokina et Ilya Ivashka.

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Pendant le tournoi 

Longtemps écarté des courts en raison d'une blessure au pied, Stanislas Wawrinka, retombé à la  place mondiale, signe sa première victoire sur le circuit depuis quinze mois en battant au premier tour le  mondial Reilly Opelka. Son dernier succès remontait au 8 février 2021, lors de l'Open d'Australie, contre Pedro Sousa.

Le tenant du titre et décuple vainqueur du tournoi Rafael Nadal est éliminé en huitièmes de finale par Denis Shapovalov après un match en 3 sets lors duquel il a souffert de son pied gauche.

Novak Djokovic remporte la  victoire de sa carrière lors de sa demi-finale face à Casper Ruud. Il devient le  joueur à atteindre ce total après Jimmy Connors, Roger Federer, Ivan Lendl et Rafael Nadal.

Lauréats 
Le Serbe Novak Djokovic remporte le tournoi en battant en finale Stéfanos Tsitsipás. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  en Masters 1000.

En double, les tenants du titre Nikola Mektić et Mate Pavić décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à John Isner et Diego Schwartzman. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2022 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rome (WTA 2022) : tournoi féminin
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2022
Tennis en Italie en 2022
Rome
Tennis en mai 2022